Lijsten van landen